Новая речка — топоним:

 Новая Речка — река в Удмуртии и Кировской области;
 Новая Речка — река в Республике Карелия;
 Новая Речка — деревня в Нижегородской области.